El topónimo Avondale puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Avondale, una ciudad en el estado de Arizona.
 Avondale, un lugar designado por el censo en el estado de Colorado.
 Avondale, un lugar designado por el censo en el estado de Luisiana.
 Avondale, una ciudad en el estado de Misuri.
 Avondale, un distrito municipal en el estado de Pensilvania.